Гран-при Австрии 1980 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1980 года. Прошёл на трассе Остеррайхринг в Австрии. Соревнования состоялись 17 августа 1980 года.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Рене Арну - 1:30,27
 Быстрый круг: Рене Арну - 1:32,53
 Круг лидирования:
 Алан Джонс 2 кругов (1-2)
 Рене Арну 18 кругов (3-20)
 Жан-Пьер Жабуи 34 кругов (21-54)
 Первая гонка: Найджел Мэнселл

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австрии